Университет Маврикия (, , UoM) — крупнейшее и старейшее высшее учебное заведение Маврикия.

Главный кампус располагается в округе Мока.

История 
Университет Маврикия был основан официальным правительственным постановлением в декабре 1965 года. В 1971 году «Закон о Университете Маврикия» определил права, обязанности, функции и структуру нового вуза. 24 марта 1972 года королева Елизавета II торжественно открыла университет.

Структура 
Университет Маврикия включает в себя следующие подразделения:
 Факультет агрокультуры — старейший, основан в 1914 году как Школа агрокультуры.
 Факультет инжиниринга
 Факультет права и менеджмента
 Факультет океанографии
 Факультет естественных наук
 Факультет общественных и гуманитарных наук
 Центр информационных технологий и систем
 Центр исследования биомедицины и биоматериалов
 Центр инновационного обучения

Примечания 

Университеты Маврикия